Luís Napoleão Bonaparte pode referir-se a um número de figuras históricas francesas:

 Luís Napoleão Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte e coroado como Luís I da Holanda
 Napoleão Luís Bonaparte, segundo filho de Luís Napoleão Bonaparte,  a quem sucedeu no trono da Holanda como Luís II da Holanda
 Carlos Luís Napoleão Bonaparte, terceiro filho de Luís Napoleão Bonaparte (Luís I da Holanda)  e terceiro Imperador da França, como Napoleão III
 Napoleão Eugénio Bonaparte, filho de Napoleão III.

Desambiguação